Боб и Мајк Брајан су били браниоци титуле, али су поражени у другом колу од Хуана Себастијана Кабала и Роберта Фаре.

Равен Класен и Марсело Мело су освојили турнир. У финалу су савладали Симонеа Болелија и Фабија Фоњинија са 6:3, 6:3.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб

Шангај мастерс 2015.
Шангај мастерс – парови